KI steht für:
 sumerische Gottheit, siehe Uraš (Göttin)
 Adam Air, ehemalige indonesische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Canadian Regional Airlines (IATA-Code), kanadische Fluggesellschaft
 Kaliumiodid, chemische Verhältnisformel
 Kanzerogenitätsindex, Gefahreneinstufung von Mineralfasern
 Karolinska-Institut, medizinische Hochschule bei Stockholm
 Kategorischer Imperativ, grundlegendes ethisches Prinzip des Philosophen Immanuel Kant
 Kiribati, Ländercode nach ISO 3166
 Knabeninstitut Wilhelmsdorf, heute Gymnasium Wilhelmsdorf in Wilhelmsdorf (Württemberg)
 Kombiinstrument, Instrumentenblock in Kraftfahrzeugen
 Kommunistische Internationale, auch Komintern
 Konfidenzintervall, statistischer Vertrauensbereich
 Konfigurationsidentifizierung, Teil des Konfigurationsmanagements
 Konstanzer Inventar, Sammlung kriminologischer und kriminalstatistischer Informationen
 Kontraindikation, in der Medizin ein Umstand, der gegen eine Maßnahme spricht
 Kreditinstitut
 Künstliche Insemination, künstliche Befruchtung bei Rindern und anderen Tieren
 Künstliche Intelligenz, Teilgebiet der Informatik
 Trabajos Aéreos del Sahara (ICAO-Code), ehemalige spanische Fluggesellschaft
 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau, Kleinfahrzeugkennzeichen der Binnenschifffahrt

KI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Kiel
 Griechenland: Kilkis
 Mazedonien: Kičevo
 Österreich: Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Serbien: Kikinda
 Slowakei: Košice (noch nicht vergeben)
 Tschechien: Karviná (auslaufend)

KÍ steht für:
 KÍ Klaksvík, färöischer Fußballverein aus Klaksvík

K.I steht für:
 AEG K.I (AEG G.I), deutsches Doppeldecker-Bombenflugzeug
 Fokker K.I (Fokker M.9), deutsches Zweirumpf-Experimentalflugzeug

Ki steht für:
 Ki, Papuasprache, siehe Amto
 Einheitenvorsilbe mit dem Zahlenwert 1024, siehe Binärpräfix
 Ki (Album) des kanadischen Musikers Devin Townsend
 Ki (Klan), alte Familie in Japan 
 Begriff für Kraft bzw. Lebensenergie in der japanischen Philosophie, siehe Qi
 Kikuyu (Sprache) nach ISO 639-1

Ki ist der Familienname folgender Personen:
 Ki Baitei (1734–1810), japanischer Maler (Nanga-Stil)
 Ki Bo-bae (* 1988), südkoreanische Bogenschützin
 Joseph Ki-Zerbo (1922–2006), afrikanischer Historiker und Politiker
 Ki Sung-yong (* 1989), südkoreanischer Fußballspieler
sowie der Name von
 Ki no Haseo (845–912), japanischer Dichter, Gelehrter und Politiker
 Ki no Kaion (1663–1742), japanischer Schriftsteller
 Ki no Tomonori († 904), japanischer Dichter
 Ki no Tsurayuki (872–945), japanischer Schriftsteller Dichter und Höfling

Ki steht in der Biologie für:
 Dissoziationskonstante eines Inhibitors bei der Enzymkinetik

.ki steht für:
 .ki, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) von Kiribati

Siehe auch:
 Ich heiße Ki
 Ky
 Tatort: KI

KI